Das Wort Pinkie steht für:

 die Schlacht bei Pinkie Cleugh, oder Pinkie, am 10. September 1547
 Pinkie Brown, einen Antihelden aus dem Roman Brighton Rock von Graham Greene
 den Spitznamen der Lady Sarah Barrett Moulton, bekannt durch ein Gemälde von Thomas Lawrence
 eine der beiden Hauptfiguren des Zeichentrickfilms Pinky und der Brain

Siehe auch: Pink, Pinki, Pinky